Вулиця Георгія Гонгадзе (Луцьк)
 Вулиця Георгія Гонгадзе (Миколаїв)
Вулиця Георгія Гонгадзе (Сокиряни)
 Вулиця Георгія Гонгадзе (Ужгород)
Вулиця Георгія Гонгадзе (Хмельницький)
Вулиця Георгія Гонгадзе (Чернівці)

 Вулиця Георгія Гонгадзе — колишня назва вулиці Машинобудівної в Києві.

Див. також 
 Проспект Георгія Гонгадзе